Korsbæk kan hentyde til flere artikler

 Korsbæk (Matador) – en fiktiv sjællandsk provinsbydansk i den danske tv-serie Matador
 Korsbæk på Bakken – byen fra Matador opbygget på Bakken ved Klampenborg, Sjælland
 Korsbæk (Thy) – vandløb
 Korsbæk (Lolland) – et vandløb

Se også 
 Matador (tv-serie)